

Sigle
 Gay Liberation Front – organizzazione del movimento di liberazione omosessuale
 General Lighthouse Fund – "Fondo Generale per i Fari" del Dipartimento dei trasporti britannico, per il mantenimento degli ausili alla navigazione nelle acque territoriali
 Giovanni Lindo Ferretti – cantautore, scrittore, attivista ed attore italiano
 Gius. Laterza & Figli – casa editrice di Bari
 Global Leadership Foundation – organizzazione fondata da Frederik Willem de Klerk
 Grammofonleverantörernas förening – associazione dell'industria discografica svedese

Codici 
 GLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Golfito (Costa Rica)